Монморен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Монморен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Монморен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна